Ramakrishnanella är ett släkte av svampar. Ramakrishnanella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Ramakrishnanella